Кристиа́н Бонне́ ():
 Бонне, Кристиан (1921—2020) — французский политик.
  — французский режиссёр телевидения.